Michael Forsyth peut faire référence à : 

 Michael Forsyth (1954-), homme politique conservateur britannique
  (1966-), ancien footballeur anglais